Solec ist Name folgender polnischer Orte:
Solec (Krzykosy) (Solec), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Krzykosy
Solec (Przemęt) (Silz), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Przemęt
Solec Nowy (Silz Hauland), Dorf in selbiger Gemeinde
Solec-Zdrój, Gemeindesitz in der Woiwodschaft Heiligkreuz
Solec (Szydłów), Dorf in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Gemeinde Szydłów
Solec Kujawski (Schulitz), Stadt in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
Solec (Paradyż), Dorf in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Paradyż
Solec nad Wisłą, Stadt und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Masowien
Solec (Góra Kalwaria), Dorf in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Góra Kalwaria
Solec (Gostynin), Dorf in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Gostynin
Altzülz, Dorf in der Woiwodschaft Oppeln, Gemeinde Zülz (poln. Biała)